Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 497 dans le monde.

 Route fédérale 497 en Allemagne
 Route nationale 497 en France